Indian Wells Masters 2023, właśc. BNP Paribas Open 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2023 z cyklu Indian Wells Masters rozgrywany w dniach 8–19 marca 2023 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 8 584 055 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Kalifornii